Parash ist der Familienname folgender Personen:

 Ahsan Habib Parash (* ~1980), Badmintonspieler aus Bangladesch
 Mahmoud Parash (* 1982), iranischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Mohammad Parash (* 1987), iranischer Bahn- und Straßenradrennfahrer